

Geografia 
Castel Morrone – comune italiano della Campania
Morrone del Sannio – comune italiano del Molise
Montagne del Morrone – gruppo montuoso degli Appennini
Morrone o Isola Morrone – antico feudo della diocesi di Ariano corrispondente all'attuale frazione Morroni di Bonito

Persone 
Angelica Morrone di Silvestri, nata Angelica Morrone – fondista dominicense di origine italiana
Fabio Morrone – cestista
Fortunato Morrone – arcivescovo cattolico 
Giuseppe Morrone – politico
Jacopo Morrone – politico
Joe Morrone – calciatore
Juan Carlos Morrone – calciatore e allenatore
Mauro Morrone – magistrato e saggista
Paolo Morrone – militare
Stefano Morrone – calciatore e allenatore
Pietro da Morrone – nome di Papa Celestino V

Pagine correlate 
Morroni